Чемпионат Франции по фехтованию — ежегодное соревнование по фехтованию организуемое Федерацией фехтования Франции. Соревнования проводятся на рапирах, шпагах и саблях.

Список чемпионов Франции в личных первенствах

Ссылки 
 Сайт федерации фехтования Франции

Соревнования по фехтованию во Франции
Франция
фехтование